Biografies:
 Carmí d'Esparta, funcionari espartà
 Carmí d'Atenes, general atenenc
 Carmí (Bíblia), personatge de la Bíblia
 Miscel·lània:
 Carmí (colorant), colorant natural produït per alguns insectes de la classe Coccoidea
 Carmí (color), terme per a un color vermell fosc.